Реакція (, , ) — дія, стан, процес, дія на доторк.

 Хімічна реакція
 Ядерна реакція
 Ланцюгова реакція
 Сила реакції
 Реакція на діяння
 Політична реакція
 Фізіологічна реакція
 Аутекологічна реакція